Сезон 1993 года стал для ФК «Спартак» Москва вторым в чемпионатах России.

В межсезонье существенных потерь «Спартак» не понёс, лишь Михаил Русяев вернулся в Германию. В клуб вернулся Фёдор Черенков, из одесского «Черноморца» перешли Илья Цымбаларь и Юрий Никифоров.

В конце января в Москве состоялся первый в истории Кубок чемпионов Содружества. Три первые встречи красно-белые выиграли с общим счётом 23:0, и только в полуфинальном матче с тбилисским «Динамо» спартаковцы проиграли первый тайм, но во втором тайме точные удары Карпина и Онопко помогли «Спартаку» добиться победы.

В четвертьфинальном матче Кубка обладателей кубков «Спартак» встречался с голландским «Фейеноордом». На выезде москвичи праздновали победу со счётом 1:0, в ответной встрече в Москве «Спартак» выиграл — 3:1. Второй чемпионат России красно-белые начали с поражения в Ростове — 0:2, а следующее поражение произойдёт в Волгограде спустя 26 туров.

В полуфинале Кубка кубков «Спартаку» достался «Антверпен», дома «Спартак» победил 1:0, но во втором матче красно-белые проиграл из-за судейской ошибки и выбыл из турнира. К концу первого круга чемпионата стало ясно: проблем с досрочным оформлением чемпионства у спартаковцев не возникнет, в итоге они финишировали с отрывом в 11 очков.

Команда

Основной состав

Чемпионат России 1993

Турнирная таблица

Результаты матчей 
 Нумерация туров может отличатся из-за переносов матчей.

Статистика в чемпионате России

Кубок России 1993/94 

 Учитываются матчи сыгранные только в 1993 году. О матчах сыгранных в 1994 году см. ФК «Спартак» Москва в сезоне 1994.

Основной состав

Дублирующий состав

Кубок обладателей кубков 1992/93 

 Учитываются матчи сыгранные только в 1993 году. О матчах сыгранных в 1992 году см. ФК «Спартак» Москва в сезоне 1992.

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов 1993/94 

 Учитываются матчи сыгранные только в 1993 году. О матчах сыгранных в 1994 году см. ФК «Спартак» Москва в сезоне 1994.

Первый раунд

Второй раунд

Групповой этап

Вторая лига ПФЛ 1993 (дублирующий состав) 

Дублирующий состав московского «Спартака» в сезоне 1993 года выступал во Второй лиге, зоне 4.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Innsbruck-Tirol Turnier 
Регламент турнира: площадка — 60×30 м, 6 на 6, два тайма по 10 минут

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

I Stago Cup 
Регламент турнира: 5 на 5, один тайм — 15 минут; 1/2 финала — два тайма по 10 минут, финал — 2 тайма по 15 минут.

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

Knoll Cup 
Турнир проходил в Байройте, регламент турнира: 6 на 6, два тайма по 15 минут.

Групповой этап

Итоговая таблица

VII Ratsherrn-Cup 
Регламент турнира: 5 на 5, 2 тайма по 10 минут, финал — 2 тайма по 15 минут.

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

Beck`s Cup

XXII 100,6 Pokal 
Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 12 минут.

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

HFH Hugo Finkenrath 
Регламент турнира: два тайма по 12 минут, перерыв одна минута.

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

Кубок чемпионов Содружества 1993

Групповой этап

Итоговая таблица

Trofeo Forta 
Турнир проходил в Ла-Корунье.

Результаты матчей

Итоговая таблица

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сезон клуба на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1993/94 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке обладателей кубков 1992/93 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов 1993/93 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1993/94 на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке обладателей кубков 1992/93 на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов 1993/93 на сайте Fc-dynamo.ru

1993
Спартак Москва
1993
Чемпионат России по футболу 1993